San Miguel (El Salvador) - departamento de El Salvador
 San Miguel de la Frontera - cidade de El Salvador
 San Miguel de Mercedes - cidade de El Salvador
 San Miguel Tepezontes - cidade de El Salvador
 San Miguel (província) - província do Peru localizada na região Cajamarca
 San Miguel (cantão) - cantão do Equador localizado na província de Bolívar
 San Miguel (distrito de La Mar) - um distrito do Peru localizado na província de La Mar, região de Ayacucho
 San Miguel (San Miguel) - um distrito do Peru localizado na província de San Miguel, região Cajamarca
 San Miguel (Chile) - uma comuna da Região Metropolitana de Santiago
 San Miguel de Allende - uma cidade do estado mexicano de Guanajuato
 San Miguel (departamento de Corrientes) - um departamento da Argentina
 San Miguel (Buenos Aires) - uma cidade da Argentina
 San Miguel Sigüilá - município da Guatemala
 San Miguel Panán - município da Guatemala
 San Miguel Ixtahuacán - município da Guatemala
 San Miguel Acatán - município da Guatemala
 San Miguel Chicaj - município da Guatemala
 San Miguel Dueñas - município da Guatemala
 San Miguel (Paraguai) - distrito do Departamento de Misiones
 San Miguel de El Faique (distrito), no Peru
 San Miguel de Chaccrampa (distrito), no Peru
 San Miguel de Mayocc (distrito), no Peru
 San Miguel de Cauri (distrito), no Peru
 San Miguel de Corpanqui (distrito), no Peru
 San Miguel de Aco (distrito), no Peru
 San Miguel de Acos (distrito), no Peru
 San Miguel de Tucumán, na Argentina
 San Miguel (distrito), do Peru
 San Miguel (distrito de São Romão), do Peru
 San Miguel (Putumayo), na Colômbia
 San Miguel de Sema, na Colômbia
 San Miguel (cidade de La Mar), no Peru

Desambiguações de topônimos